Vokál může být:

 Samohláska
 Vokálová harmonie
 Zpěv nebo jiný hudební hlasový projev, vokální hudba
 Vokál (příjmení)

Související články 
 vokativ

Externí odkazy